

Cinema 
Ekaterina Voronina – film del 1957 diretto da Isidor Markovič Annenskij

Persone 
Ekaterina Voronina (1992) – multiplista uzbeka